Whakahau ist der Name der Inseln

 Whatupuke Island,  Insel im Norden der Nordinsel von Neuseeland.
 Slipper Island, (Māori: Whakahau )